Weibold ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gerhard Weibold (* 1951), österreichischer  Betriebswirt und Hochschullehrer
 Hans Weibold (1902–1984), österreichischer Landschaftsmaler